bolle wilgtakbladwesp
 geoorde wilgtakbladwesp
 platte wilgtakbladwesp